Щербинская — фамилия и топоним:
 Щербинская, Ирина Валериановна (псевдоним И. Гордеева) — русская детская писательница конца XIX века.
 Щербинская — деревня в Вилегодском районе Архангельской области России.